Misaki Doi era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Lauren Davis.

In finale Monica Niculescu ha sconfitto Petra Kvitová con il punteggio di 6–4, 6–0.

Teste di serie 

  Petra Kvitová (finale)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale, ritirata)
  Kiki Bertens (semifinale)
  Caroline Garcia (secondo turno)

 Laura Siegemund (primo turno)
 Misaki Doi (primo turno)
 Eugenie Bouchard (primo turno)
 Johanna Larsson (quarti di finale)

Wildcard 

  Océane Dodin (primo turno)
  Mandy Minella (primo turno)

 Francesca Schiavone (secondo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis (semifinale)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

 Tereza Smitková (secondo turno)
 Carina Witthöft (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2016
WTA Tour 2016